Чемпионат Польши по международным шашкам среди мужчин 2014 — 38-й чемпионат страны, финал которого прошёл с 10 по 17 мая по круговой системе. В турнире приняли участие 10 спортсменов и 2 спортсменки, 1 из них имела звание международного мастера среди женщин (MIF), 5 звание мастера ФМЖД (MF) и одна спортсменка звание мастера ФМЖД среди женщин (MFF).

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте KNDB

2014 год в шашках